Mutation è un film horror fantascientifico del 2005 diretto da Brad Sykes.

Trama

Voci correlate 
Mutazione

Collegamenti esterni
 

Film di fantascienza